Слеза:

 Слеза — жидкость, вырабатываемая слёзной железой.
 Слёзы —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также
 Сленза